Zebedäus hat folgende Bedeutungen:
 Zebedäus ist eine biblische Person aus dem Neuen Testament.
 Zebedäus wird im Altschwäbischen und Wienerischen umgangssprachlich als Kosewort für den Penis verwendet.